Angelo Attaguile –  politico italiano ed ex presidente del Catania Calcio, figlio di Gioacchino
Francesco Attaguile – avvocato e politico italiano, nipote di Gioacchino
Gioacchino Attaguile – ex ministro italiano